Ichthyosaurus o ictiosaurio (derivado del griego ιχθυς/ichthys que significa 'pez' y σαυρος/sauros que significa 'lagarto') es un género extinto de Ichthyosauria que vivió entre finales del Triásico a principios del período Jurásico (Rhaetiense - Pliensbachiano) que vivió en Europa (Bélgica, Inglaterra y Suiza) y que por convergencia evolutiva tiene mucha semejanza con los delfines, aunque los delfines son mamíferos y los Ichthyosaurus reptiles. Está entre los géneros de ictiosaurio mejor conocidos, siendo precisamente el epónimo del orden Ichthyosauria. Ichthyosaurus fue el primer fósil completo descubierto a principios del  por Mary Anning en Inglaterra.

Palaeobiología 

 
Ichthyosaurus era más pequeño que muchos de sus parientes, midiendo unos 2 metros de largo. Cientos de esqueletos fósiles bien preservados se han encontrado en rocas jurásicas de Holzmaden, en Alemania. Algunos de estos huesos aún estaban articulados. Algunos fósiles aún contenían especímenes de crías dentro de ellos, lo que indica que Ichthyosaurus era vivíparo. Fósiles del género relacionado Stenopterygius también muestran estas características. Los fósiles alemanes también muestran el contorno de la piel de Ichthyosaurus, revelando que poseía una aleta dorsal carnosa en su espalda y una gran aleta caudal. Otros fósiles de ictiosaurios muestran que estos rasgos no estaban limitados a Ichthyosaurus.

Los huesos del oído de Ichthyosaurus eran sólidos, probablemento transfiriendo las vibraciones del agua al oído interno. Aun así, este animal se procuraba alimento principalmente a través de la vista; tenía enormes ojos sensibles, protegidos por placas óseas. Coprolitos de Ichthyosaurus revelan que su dieta consistía de peces y calamares.

Inicialmente se creía que Ichthyosaurus depositaba sus huevos en tierra, pero la evidencia fósil muestra que de hecho las hembras daban a luz crías ya formadas. Por lo tanto, estos animales estaban bien adaptados a una vida como organismos totalmente pelágicos (es decir, nunca regresaban a tierra). Los bebés nacían sacando primero su cola para prevenir que se ahogaran en el agua.

Filogenia
 
El cladograma que se muestra a continuación sigue la topología de un análisis de 2010 realizado por Patrick S. Druckenmiller y Erin E. Maxwell.

En la cultura popular 

Un Ichthyosaurus gigante aparece en la novela de Julio Verne Viaje al centro de la Tierra donde lucha con un Plesiosaurus y gana. En la novela el Ichthyosaurus aparece siendo más grande de lo que era en realidad.

Referencias 

Ictiosaurios de Europa
Ictiosaurios del Jurásico Inferior
Ictiosaurios del Triásico Superior